Андреас Вильгельм Шварцлозе (1867-1936) — немецкий конструктор 
Пулемёт Шварцлозе (Maschinengewehr Patent Schwarzlose M.07/12) — стандартный средний пулемёт австро-венгерской армии во время Первой мировой войны системы немецкого конструктора Андреаса Вильгельма Шварцлозе
 Шварцлозе модель 1908 — пистолет этого же конструктора.
 Шварцлозе модель 1898

 Монро Шварцлозе — турецкий фермер и политический диссидент, набравший 31 процент голосов на первичных выборах Демократической партии США в 1980 против губернатора штата Билла Клинтона. Шварцлозе прошёл на праймериз от округа Кливленд;